Epistrofo – un personaggio della mitologia greca, figlio di Mechisteo e capo degli Alizoni alleati dei Troiani
 Epistrofo – un personaggio della mitologia greca, figlio di Ifito e di Ippolita. Fu ucciso da Ettore
 Epistrofo – un personaggio della mitologia greca, figlio di Eveno e cognato di Briseide. Fu ucciso da Achille